Popke ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Popke (* 1986), deutsche Tänzerin, Cheerleaderin und Schauspielerin
 Sofie Popke (* 1990), deutsche Schauspielerin